Копала () — город в Мексике, штат Герреро, административный центр одноимённого муниципалитета. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 6 619 человек.

Общие сведения 
Название Copala с языка науатль можно перевести как место изобилия копала.

Первое упоминание о поселении относится к 1524 году, во время установления контроля над местностью Эрнаном Кортесом.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Города Герреро